Konsument kan avse:

 Konsument – den som förbrukar en vara eller tjänst, se slutanvändare
 Konsument – inom civilrätten en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet, se konsumentköplagen
 Konsumentbeteende – hur och varför individer, grupper eller organisationer agerar för att välja produkter eller tjänster som uppfyller deras behov eller önskemål
 Konsumentmarknad – en plats där köpare och säljare möts för handel med varor och tjänster
 Konsumentteori – en teori i mikroekonomi som beskriver hur en konsument värderar, efterfrågar olika varor beroende på hur de nyttjas
 Konsumentombudsmannen – en statlig svensk ämbetsman
 Konsumentklagonämnden – en finsk nämnd inrättad 1978
 Konsument (biologi) – en organism i en ekologisk näringskedja som bryter ner och konsumerar biomassa för sin överlevnad
 P1 Konsument – ett radioprogram som sändes i Sveriges Radio P1